El nombre de Manuel Pavía puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Manuel Pavía y Lacy (1814-1896). General español y primer marqués de Novaliches.
 Manuel Pavía (1827-1895). General español que protagonizó el golpe de Estado que puso fin a la Primera República Española.